Kharar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kharar (ort i Indien, Punjab), Ajitgarh, 
 Kharar (ort i Indien, Västbengalen), Paschim Medinipur, 

Robotskapade Indienförgreningar